Olga Wiaczesławowna Michajłowa (, ur. 8 kwietnia 1981 r.) – rosyjska biegaczka narciarska.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Olga Michajłowa pojawiła się 28 grudnia 2001 roku w zawodach FIS Race w Krasnogorsku, gdzie zajęła 45. miejsce w biegu na 10 km techniką klasyczną. Nie osiągała sukcesów w kategorii juniorek. W Pucharze Świata zadebiutowała 15 grudnia 2007 roku w Rybińsku, zajmując 25. miejsce w biegu na 15 km stylem dowolnym. Tym samym w swoim pierwszym starcie od razu zdobyła pucharowe punkty. Dzień później zajęła 50. miejsce w sprincie techniką dowolną. Były to jej jedyne starty w sezonie 2007/2008 i ostatecznie zajęła 92. miejsce w klasyfikacji generalnej.

Jak dotąd najlepsze wyniki w Pucharze Świata osiągnęła w sezonie 2010/2011, który ukończyła na 49. pozycji. Nie stała na podium indywidualnych zawodów pucharowych, lecz w drużynie dokonała tego raz - 6 lutego 2011 roku zajęła drugie miejsce w sztafecie w Rybińsku. W 2011 roku także po raz pierwszy wystąpiła na seniorskiej imprezie, biorąc udział w Mistrzostwach Świata w Oslo. Wspólnie z koleżankami z reprezentacji zajęła tam szóste miejsce w sztafecie. Została także zgłoszona do biegu na 30 km techniką dowolną, ale ostatecznie nie wystartowała.

Osiągnięcia

Mistrzostwa świata

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2007/2008: 92.
 sezon 2009/2010: 87.
 sezon 2010/2011: 49.
 sezon 2012/2013: 83.

Miejsca na podium 
Jak dotąd Michajłowa nie stała na podium indywidualnych zawodów Pucharu Świata.

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2012/2013

FIS Marathon Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2011/2012: 18.
 sezon 2012/2013: 10.

Miejsca na podium

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS-u

Przypisy 

Rosyjscy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1981